Stanisław Leszczyński ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Leszczyński (Musiktheoretiker) (* 1951), polnischer Musikkritiker, Publizist und Musikmanager

 Stanisław Bogusław Leszczyński (1677–1766), polnischer Staatsmann, König von Polen, siehe Stanislaus I. Leszczyński